17. Mistrovství světa v alpském lyžování se konalo v roce 1974 v švýcarském Svatém Mořici a Piz Nair.

Medailisté

Muži

Ženy

Přehled medailí 

1974
Sport ve Švýcarsku v roce 1974
Lyžování v roce 1974
Sportovní události ve Švýcarsku
Alpské lyžování ve Švýcarsku
Sport ve Svatém Mořici